Babitz ist ein Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Nordwesten des Landes Brandenburg.

Geographie 
Der Ort, in dem 119 Einwohner auf 10,22 km² leben (Stand: 31. Dezember 2013), liegt östlich des Kernortes Wittstock/Dosse. Nordöstlich des Ortes erstreckt sich der Dranser See im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land.

Die A 19 verläuft westlich. Sie mündet südlich beim Autobahndreieck Wittstock/Dosse in die nordwestlich und südlich verlaufende A 24.

Geschichte 
Am 6. Dezember 1993 wurde Babitz in die Stadt Wittstock/Dosse eingemeindet.

Sehenswürdigkeiten 
 Die Dorfkirche ist ein Baudenkmal (siehe Liste der Baudenkmale in Wittstock/Dosse#Babitz). In ihrer Nähe wurde 1910 eine Luisen-Linde zur Erinnerung an die damals sehr populäre Königin Luise gepflanzt.

Einzelnachweise

Literatur

Weblinks 

 Babitz auf wittstock.de

Ort im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Ehemalige Gemeinde (Landkreis Ostprignitz-Ruppin)
Gemeindeauflösung 1993
Geographie (Wittstock/Dosse)